Xena steht für:
 Xena von Rom, eine Heilige der orthodoxen Kirche
 Xena – Die Kriegerprinzessin, eine Fernsehserie bzw. deren Titelfigur
 eine inoffizielle Arbeitsbezeichnung für den Zwergplaneten (136199) Eris (2003 UB313)
 eine Variante des weiblichen Vornamens Xenia

Siehe auch:
 Xenia, Variante des Namens Xena